Людмила Дени́сова:
 Денисова, Людмила Георгиевна (1947—1996) — российский ученый, методист, автор учебников.
 Денисова, Людмила Леонтьевна (род. 1960) — украинский политический и общественный деятель.